Michael Philipp  (* 1970 in Gerbrunn) ist ein deutscher Koch.

Werdegang 
Michael Philipp lernte Koch bei Fritz Schilling in den Schweizer Stuben in Wertheim (zwei Michelinsterne). Dort lernte er seine heutige Frau Heike kennen, die eine Ausbildung als Restaurantfachfrau und Sommelière absolvierte.

1998 machte er sich selbstständig und erwarb in Sommerhausen ein 400 Jahre altes Patrizierhaus aus der Renaissance, das bereits der Vorbesitzer zu einem Sternelokal entwickelt hatte. Hier eröffnete er das Restaurant Philipp, das seit dem Guide Michelin 2004 mit einem Stern ausgezeichnet wird.

Michael Philipp beschreibt seinen Stil als französisch inspirierte, leichte saisonale Küche.

Auszeichnungen 
 2003: Ein Stern im Guide Michelin 2004 für das Restaurant Philipp
 seit 2004: Mitglied bei Jeunes Restaurateur Deutschland

Weblinks 
 Website des Restaurants Philipp
 Restauranttest des Fachmagazins Sternklasse. In: restaurant-philipp.de (PDF-Datei)
 Geschmacksache: „Bruder Grimm muss draußen bleiben.“ Artikel aus der FAZ vom 13. Mai 2016. In: restaurant-philipp.de (PDF-Datei)

Einzelnachweise 

Koch (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1970
Mann